Андреа Лекич (; род. 6 сентября 1987, Белград) — сербская гандболистка, разыгрывающий венгерского клуба «Ференцварош» и женской сборной Сербии (там же является и капитаном). Серебряный призёр чемпионата мира 2013 года. Лучшая гандболистка мира 2013 года.

Биография

Клубная карьера 
Андреа занимается гандболом с 11 лет, дебютировала в команде «ОРК Белград» под руководством Весны Бойкович. Продолжила карьеру в командах «Раднички» (Белград) и «Князь Милош» (Аранджеловац): в составе аранджеловацкой команды она выиграла в 2007 году чемпионат Сербии.

С 2007 по 2011 годы Андреа выступала за команду «Крим Меркатор» из Словении, выиграв четыре титула чемпионки Словении и четыре Кубка Словении. С 2011 по 2013 годы она защищала цвета венгерского «Дьёра» и выиграла с ним Лигу чемпионов ЕГФ в 2012 году. С 2013 года она играет за македонский «Вардар».

Карьера в сборной 
В 2005 году Андреа была впервые вызвана в сборную во время отборочных матчей к чемпионату мира 2005 года. В 2006 году она дебютировала в сборной во время розыгрыша Карпатского кубка. Четырежды с 2006 по 2012 годы она играла на чемпионатах Европы. В 2012 году, когда сборная Сербии стала 4-й на домашнем чемпионате, Андреа попала в сборную звёзд турнира. В 2013 году она вышла в финал чемпионата мира, в том же году благодаря игре в составе сборной также стала лучшей гандболисткой.

Личная жизнь 
Ранее Андреа занималась баскетболом, волейболом и футболом. Также она является обладательницей синего пояса по карате. Учится в Белградском университете на факультете туризма и гостиничного бизнеса.

Достижения

Клубные 
 Чемпионка Сербии: 2007
 Чемпионка Словении: 2008, 2009, 2010, 2011
 Победительница Кубка Словении: 2008, 2009, 2010, 2011
 Чемпионка Венгрии: 2012, 2013
 Победительница Кубка Венгрии: 2012, 2013
 Лига чемпионов ЕГФ:
 Победительница: 2013
 Финалистка: 2012

В сборной 
 Серебряный призёр чемпионата мира 2013

Личные 
 MVP Региональной гандбольной лиги: 2009
 Игрок символической сборной чемпионата Европы 2012
 Лучшая гандболистка мира в 2013 году

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте клуба «Вардар»
 Профиль на сайте ЕГФ 
 Профиль на сайте клуба «Дьёр» 

Гандболисты Сербии
Чемпионы Северной Македонии по гандболу
Игроки ЖГК «Раднички» Белград
Игроки ЖГК «Дьёр»
Игроки ЖГК «Вардар»
Игроки ГК «Бухарест»
Игроки ГК «Будучность»
Игроки ГК «Крим»